Udayagiri bezeichnet:

 Udayagiri und Khandagiri, Höhlenklostersystem in Indien
 Udayagiri (Odisha), historische buddhistische Klosteranlage in Indien
 Udayagiri (Madhya Pradesh), hinduistisches Kloster in Indien
 Udayagiri Raja Maha Vihara, buddhistischer Tempel in Sri Lanka
 Udayagiri Fort, Fort aus dem 17. Jahrhundert in Padmanabhapuram, Indien
 Udayagiri (Andhra Pradesh), Ort in Andhra Pradesh, Indien
 Udayagiri (Kannur), Ort in Kannur, Indien
 G. Udayagiri, Stadt in Odisha, Indien